Die selige Exzellenz – film del 1927 diretto da Adolf E. Licho, Wilhelm Thiele
Die selige Exzellenz – film del 1935 diretto da Hans H. Zerlett